Boršt pri Dvoru,  naselje u općini Žužemberk, Slovenija
 Boršt (Koper, Slovenija), naselje u općini Koper, Slovenija
 Boršt (Brežice, Slovenija), naselje u općini Brežice, Slovenija
 Boršt (Metlika, Slovenija), naselje u općini Metlika, Slovenija